Vettasjärvi (plaats); het dorp in Norrbottens län
Vettasjärvi (meer); een meer nabij het dorp;